Негораи () — имена нескольких еврейских раввинов:

 Негораи — танна II-го века.
 Негораи — амора.
 Негораи Шиная — галахист.
 Иосе из Негораи — палестинский амора I-го поколения.

Примечания